Kulmbach ist ein geographischer Name:

 Kulmbach, Kreisstadt des Landkreises Kulmbach, Bayern
 Fürstentum Kulmbach, historische Bezeichnung des Fürstentum Bayreuth
 Kulmbach (Ebelsbach), linker Zufluss des Ebelsbachs (zum Main) vor Ebelsbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Kulmbach (Feistritz), rechter Zufluss vom Kulm der Feistritz (zur Lafnitz) bei Auerberg, Gemeinde Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kulmbach (Naab), rechter Zufluss der Naab in Untersteinbach, Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kulmbach (Rantenbach), rechter Zufluss vom Kramerkogel des Rantenbachs (zur Mur) bei Kulmhammer, Gemeinde Murau auf der Gemeindegrenze zu Ranten, beide Bezirk Murau, Steiermark

Kulmbach ist der Herkunftsname von:
 Hans von Kulmbach, deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Kulmgraben